

Wydarzenia 

 Najazd ruski na bizantyjską Bitynię.

Zmarli 
 po 13 sierpnia - Fulko I Rudy, pierwszy hrabia Andegawenii (ur. ok. 870)

0941